Потапкин — русская фамилия. Известные носители:

 Потапкин, Альберт Анатольевич (род. 1968) — советский и российский рок-музыкант.
 Потапкин, Сергей Владимирович (род. 1977) — латвийский экономист и политик.